Krähenbühl ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Krähenbühl (* 1942), Schweizer Schriftstellerin und Künstlerin

 Hans Krähenbühl (1924–2010), Schweizer Politiker (FDP)
 Joel Krähenbühl (* 1985), Schweizer Unihockeyspieler
 Jörg Krähenbühl (* 1946), Schweizer Politiker (SVP)
 Martina Krähenbühl (* 1984), Schweizer Duathletin
 Nadine Krähenbühl (* 1995), Schweizer Unihockeyspielerin
 Pierre Krähenbühl (* 1966), Schweizer Diplomat
 Samuel Krähenbühl (* 1977), Schweizer Politiker (SVP)
 Sebastian Krähenbühl (* 1974), Schweizer Schauspieler

Siehe auch:
 Krayenbühl
 Kreienbühl